Schelwiw (ukrainisch ; russisch ) ist ein ukrainischer Ortsname:

 Schelwiw (Wolodymyr), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr
 Schelwiw (Bilohirja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja